Agernæs kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Agernæs, Nordfyn, by, Region Syddanmark, 
 Agernæs, Assens, halvö, Region Syddanmark,